Édouard ou Edward Montagu peut se référer à plusieurs personnes, dont :

Sir Edward Montagu (judge) (v.1485-1557), avocat, juge et homme d'État anglais  ;
 Edward Montagu (1562-1644),  baron Montagu de Boughton), homme politique anglais ;
Edward Montagu (1602-1671),  de Manchester, important commandant des forces parlementaires dans les guerres des Trois Royaumes ;
 Edward Montagu (1616-1684),  Montagu de Boughton, un pair et homme politique anglais. 
Édouard Montagu (1625-1672),  de Sandwich, officier et homme politique britannique  ;
 Edward Montagu (1647-1688),  de Sandwich  ;
 Edward Montagu (1670–1729),  de Sandwich ;
 Edward Montagu (1692-1722), vicomte Hinchingbrooke,  officier et homme politique britannique ;
Edward Wortley Montagu (1713-1776), auteur et voyageur anglais  ;
Edward Hussey-Montagu (1721-1802),  Beaulieu  ;
Edward George Henry Montagu (1839-1916),  de Sandwich, homme politique et auteur anglais  ;
Edward Douglas-Scott-Montagu (né en 1926),  Montagu de Beaulieu, homme politique conservateur britannique, fondateur du National Motor Museum.

Voir aussi